Ruff & Reddy – serie animata del 1957
 Ruff and Reddy – videogioco del 1990